SU poate fi:
 Aeroflot, codul IATA al acestei companii aeriene din Rusia
 Rhein-Sieg-Kreis, număr de înmatriculare auto al districtului urban german
 Struga, număr de înmatriculare auto al orașului macedonean
 Subotica , număr de înmatriculare auto al municipiului sârbesc
 Sudan, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări

Su poate fi:
 Su, nume de familie chinezesc

su poate fi:
 .su, fost domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Uniunea Sovietică
 su, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (す în hiragana sau ス în katakana)
 Limba sundaneză, codul ISO 639-1
 su (din engleză: switch user sau substitute user), comandă în sistemele de operare de tip Unix

Legături externe 
 
  „SU” la acronymfinder.com